Seashore steht für:

die englische Bezeichnung der Meeresküste und somit Namensbestandteil vieler Strände, so z. B.
Padre Island National Seashore
Point Reyes National Seashore

 Seashore (Film), brasilianischer Film von Filipe Matzembacher und Marcio Reolon (2015)

Seashore ist der Familienname von
Carl Emil Seashore (Carl Emil Sjøstrand; 1866–1949), schwedisch-US-amerikanischer Psychologe